Авраам (Ба́йга) Шохат (; род. 14 июня 1936, Тель-Авив) — израильский инженер-строитель и государственный деятель, принадлежащий к лагерю сионистов-социалистов. Глава местного совета Арада, депутат кнессета шести созывов от блока «Маарах», партии Труда и блока «Единый Израиль», министр финансов (дважды) и министр иностранной инфраструктуры Израиля.

Биография 
Авраам Шохат родился в Тель-Авиве в июне 1936 года, став единственным сыном в семье выходцев с Украины и из Польши. Его отец Цви Шохат был строительным подрядчиком, форма которого стала частью концерна «Солель Боне». Прозвище «Байга» (от идишского «Фейгале» — «птенчик») Авраам получил ещё в детстве.

Проходил военную службу в десантных частях «НАХАЛЬ», выйдя в запас в звании ефрейтора. Затем получил в хайфском Технионе степень бакалавра по гражданскому строительству. Когда началось строительство города развития Арад, Шохат принял в нём активное участие и был избран в первый совет его жителей, а в 1967 году в возрасте 31 года стал председателем его местного совета, возглавив в нём фракцию «Маарах». После этого Шохат становился мэром Арада ещё трижды, в последний раз — в 1983 году, когда его список получил 88 % голосов избирателей. Оба родителя Авраама Шохата умерли и похоронены в Араде.

В мае 1988 года Шохат стал депутатом кнессета 11-го созыва, сменив в израильском парламенте Аарона Хареля. В дальнейшем он избирался в кнессет пять раз подряд от «Маараха», партии Труда и блока Эхуда Барака «Единый Израиль». В кнессете 12-го созыва Шохат возглавлял комиссию по экономике и финансовую комиссию, а при формировании в 1992 году правительства Ицхака Рабина получил портфель министра финансов. Шохат оставался министром финансов четыре года; за это время в Израиле были созданы 400 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы в стране снизился с 11,6 % до 6,5 %, а бюджет просвещения вырос на 70 %. В опросе 1995 года Шохат как министр финансов получил 70-процентную поддержку со стороны населения. Одновременно увеличился бюджетный дефицит, чрезмерно выросли зарплаты в государственном секторе, а дешёвые импортные товары затопили внутренний рынок В дальнейшем деятельность Шохата на посту министра оценивалась в зависимости от политических взглядов авторов оценки. Если в левосионистских кругах его называют одним из самых успешных министров финансов в истории страны, то представители правых партий (включая Бинямина Нетаньяху в конце 90-х годов) обвиняли его в создании экономического пузыря. Негативно о финансовой ситуации в Израиле в конце работы Шохата на посту министерства финансов отзывался и ведущий экономический обозреватель «Едиот Ахронот» Север Плоцкер.

Второй раз Шохат был назначен на пост министра финансов в правительстве Эхуда Барака в 1999 году. В этом качестве он затруднялся найти общий язык с президентом Банка Израиля Яаковом Френкелем, консервативную монетарную политику которого до этого поддерживал Нетаньяху. Шохат и Барак считали, что поддерживаемая Френкелем высокая процентная ставка, успешно сдерживавшая инфляцию, одновременно тормозит экономическое развитие Израиля, и тот был вынужден уйти в отставку в начале 2000 года. Во второй половине 2000 года Шохат получил в дополнение к должности министра финансов ещё один экономический портфель — министра национальной инфраструктуры, однако кабинет Барака вскоре после этого потерял власть.

Осенью 2005 года Авраам Шохат объявил о намерении завершить политическую карьеру. Он отложил свою отставку с поста депутата кнессета на несколько месяцев, чтобы воспрепятствовать изменению баланса в комиссии по назначению судей: в случае его отставки министр юстиции Ципи Ливни могла бы назначить в комиссию депутата из правого лагеря и обеспечить в ней большинство в поддержку избрания профессора Рут Габизон судьёй Верховного суда Израиля. В итоге работа Шохата в кнессете завершилась 11 января 2006 года.

После завершения политической карьеры Шохат стал членом совета директоров ряд крупных израильских предприятий (Банк Мизрахи, «Кимикалим ле-Исраэль» и др.) В 2006 году он был назначен председателем общественной комиссии по состоянию высшего образования в Израиле. В 2007 году в отчёте комиссии был предложен ряд мер по предотвращению «утечки мозгов» из Израиля, в том числе существенное увеличение финансирования израильских вузов — большей частью из бюджета и частично за счёт повышения платы за обучение. Правительство Израиля, однако, отказалось увеличить расходы на высшее образование в объёме, предлагавшемся в отчёте. Авраам Шохат проживает в Тель-Авиве, где в 2009 году получил звание почётного гражданина. От жены Тамы (дочери премьер-министра Леви Эшколя) у него трое детей.

Примечания

Ссылки 
 

Министры энергетики и водоснабжения Израиля
Министры национальной инфраструктуры Израиля
Депутаты кнессета от партии «Авода»
Депутаты кнессета XI созыва
Депутаты кнессета XII созыва
Депутаты кнессета XIII созыва
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Выпускники Техниона — Израильского технологического института
Почётные граждане Тель-Авива
Председатели комиссии кнессета по экономике
Председатели финансовой комиссии кнессета
Мэры Арада (Израиль)